

Pessoas 
 David Mendenhall
 Dorothy Reed Mendenhall
 Marissa Mendenhall
 Thomas Corwin Mendenhall

Localidades 
 Mendenhall (Mississippi)

Outros 
 Glaciar Mendenhall

Desambiguações de sobrenomes